Та́нкове () — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на заході району.